Patata di montagna è il nome di diversi prodotti agroalimentari tradizionali italiani:
 Patata di montagna di Cesana
 Patata di montagna del Medio Sangro
 Patata di montagna del Trentino
 Patata di montagna di Trevico